Позера:
 Позера (приток Пинеги) — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Пинеги
 Позера (приток Чуги) — река в Холмогорском районе Архангельской области, приток Чуги